Hebei bezeichnet:

 Hebei (河北省), eine chinesische Provinz;
 Hebei (Tianjin) (河北区), einen Stadtbezirk der chinesischen regierungsunmittelbaren Stadt Tianjin;
 Hebei (Fangshan) (河北镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Fangshan der chinesischen Hauptstadt Peking;
 Hebei (Shuncheng) (河北乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Shuncheng der Stadt Fushun in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Hebei (Tongde) (河北乡), eine Gemeinde im Kreis Tongde des Autonomen Bezirks Hainan der Tibeter in der chinesischen Provinz Qinghai;
 Hebei (Xishi) (河北街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Xishi der Stadt Yingkou in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Hebei (Jiaohe) (河北街道), ein Straßenviertel der Stadt Jiaohe in der chinesischen Provinz Jilin;
 (2505) Hebei, einen Asteroiden.